

Села:
 Лугівка — Запорізька область, Пологівський район
 Лугівка — Сумська область, Охтирський район

 Лугівка — колишнє село Високопільського району Херсонської області (знято з обліку рішенням Херсонської обласної ради від 25 жовтня 2001 року)